Suriname
 Para (district), een district in Suriname
 Para (rivier), een rivier in Suriname
 Parakreek, een bovenstroom van de Para in Suriname
 Paradoorsnede, een dwarsverbinding tussen de Para en de Surinamerivier

Overig
 Pará, een deelstaat van Brazilië
 Pará (rivier), een rivier in de deelstaat Pará van Brazilië 
 Para (Indonesië), een van de Sangihe-eilanden
 Para (scheikunde), een plaatsaanduiding bij een benzeenring
 Para (Misjna), een traktaat van de Misjna, de mondelinge leer in het jodendom
 Paranoot, voedingsmiddel
 Para (theater), een theatermonoloog
 Para (zaal), een cultureel podium in Breda
 het verkorte woord voor parachutist
 het verkorte woord voor paratroeper
 het verkorte woord voor paracommando